Flávio Soibelmann Glock é presidente da Sociedade Perl do Brasil, já desenvolveu diversos módulos para o CPAN e para o projeto Date Time, atualmente é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Perl 6.

Personalidade da comunidade Open Source no Brasil, já ajudou a organizar eventos como Yet Another Perl Conference e outros. Além de ajudar na coordenação dos eventos também participa como palestrante.

Alguns dos projetos que Flávio está envolvido atualmente são:
 
 

Tendo feito sua formação universitária na área médica e mestrado em computação já desenvolveu diversos projetos utilizando ambos os conhecimentos, trabalhou no Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas da PUCRS e atualmente trabalha na empresa Booking.com, líder mundial em reservas de hotéis via internet, situada em Amsterdam, Holanda, onde reside. É mantenedor do projeto pugs, além de ser um membro da comunidade Perl mundial.

Informáticos
Programadores do Brasil